Кубок Станковича 2007 или Кубок континентальных чемпионов Станковича 2007 () — 3-й международный турнир по баскетболу, проходивший с 28 июля по 2 августа 2007 года в Гуанчжоу и Макао, КНР.

Команды-участницы 
  Новая Зеландия (Чемпион Океании)
  (Чемпион Африки)
  (Чемпион Азии)
  (Представитель Европы)
  (Представитель — сборная Лиги развития НБА)
  (Представитель Чемпионата Америки)

Результаты 
28 июля 2007 —  Ангола —  Новая Зеландия 67:55

28 июля 2007 —  Китай —  64:62

28 июля 2007 —  Словения —  США 94:86

29 июля 2007 —  Ангола —  94:54

29 июля 2007 —  Словения —  Китай 80:76

29 июля 2007 —  США —  Новая Зеландия 87:84

31 июля 2007 —  Ангола —  Китай 68:63

31 июля 2007 —  Новая Зеландия —  Словения 74:72

31 июля 2007 —  США —  89:80

1 августа 2007 —  Китай —  Новая Зеландия 93:63

1 августа 2007 —  Словения —  88:68

1 августа 2007 —  США —  Ангола 85:72

2 августа 2007 —  Китай —  США 82:67

2 августа 2007 —  Новая Зеландия —  76:73

2 августа 2007 —  Словения —  Ангола 78:51

Итоговое положение 
Final standings:
  Словения (4-1)
  Китай (3-2)
  США (3-2)
  Ангола (3-2)
  Новая Зеландия (2-3)
  (0-5)

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Станковича
2007 год в баскетболе